La saison 2014-2015 de Premier League Maltaise est la centième édition de la première division maltaise. Les douze meilleures équipes du pays s'affrontent en matchs aller et retour au sein d'une poule unique. À la fin de cette première phase, les points sont divisés par deux puis chaque équipe rencontre une seule fois les onze autres équipes. Le vainqueur est sacré champion de Malte et se qualifie pour le Ligue des champions de l'UEFA 2015-2016, le deuxième et le troisième se qualifient pour la Ligue Europa 2015-2016. Les onzième et douzième sont relégués en seconde division maltaise tandis que le dixième dispute un match de barrage contre le troisième de seconde division.

C'est le club de Hibernians FC qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec neuf points d'avance sur le tenant du titre, le Valletta FC, et treize sur le Birkirkara FC. C'est le onzième titre de champion de Malte de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Barrage pour la relégation 
Le barrage oppose le Mosta FC, dixième de Premier Division, au Gżira United, troisième de First Division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Malte de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat de Malte de football
Malte
Football
Football